Население Кипра уже в течение нескольких веков состоит из двух этнических групп: греков и турок. После разделения острова подавляющее большинство греков-киприотов живёт на юге, а турки — на севере. Общее население составляет около 900 тыс. человек, из которых греки — 650 000, турки — 160 тысяч. После войны 1974 года около 180 тысяч греческих киприотов бежали или были насильно переселены на юг. Около 42 тысяч турок переехали на север. И только в деревне Пила округа Ларнака при назначенной ООН администрации проживают обе группы населения. Имеются также небольшие общины киприотов-маронитов и киприотов-армян. Население Республики Кипр по состоянию на 2020 год составляет 896 000 человек. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Республике Кипр проживало  иммигранта, или 16 % населения страны.

Демографическая статистика 1901–1989 года 
Приведенная ниже демографическая статистика относится к населению всего острова Кипр.

Демографическая статистика с 1990 года 
Приведенная ниже демографическая статистика относится к населению Республики Кипр.

Демографические данные 

 Население — 890 тыс. чел.
 Возрастная структура — 14 лет и менее 20,4 %, от 15 до 64 лет — 68 %, 65 и более лет 11,6 %.
 Коэффициент прироста населения 0,53 %.
 Рождаемость 12,56 рождений на 1000 чел.
 Смертность 7,68 смертей на 1000 чел.
 Коэффициент миграции 0,42 иммигранта на 1000 чел.
 Соотношение полов
 При рождении 1,05 М/Ж
 До 15 лет 1,04 М/Ж
 15-64 1,03 М/Ж
 65 и более 0,77 М/Ж
 в общем населении 1/1
 Детская смертность : 7,04 смерти на 1000 рождений, мальчиков 8,74, девочек 5,25.
 Средняя продолжительность жизни
 Общая 77,82 года
 Мужчин 75,44 года
 Женщин 80,31
 Коэффициент фертильности — 1,82 деторождений на женщину
 Грамотность — 97,6 %

Население Кипра 

Население по данным Евростат

См. также 
 Языки Кипра

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20080906010756/

 http://www.census.gov/ipc/www/idb/ranks.html

Примечания